Albert har flere betydninger:

 Albert (drengenavn) – et drengenavn
 Albert, Frankrig – en by i Nordfrankrig
 Albert (bog) – er en børnebog af Ole Lund Kirkegaard
 Albert (film fra 1998) – en film fra 1998 af Jørn Faurschou (filmatisering af børnebogen)
 Albert (film fra 2015) – dansk animationsfilm fra 2015
 Albert (sø) – Lake Albert i Afrika
 Albert (tegneserie) – en tegneseriefigur i Anders And universet
 Albert, Prinsgemalen – prins Albert af Sachsen-Coburg og Gotha (1819-1861) kendt for sit ægteskab med dronning Victoria af Storbritannien.
 Albert (planetoide) – en planetoide opdaget i 1911 – hertil medvirkede bl.a. Carl Frederik Pechüle

Se også 
 Albert Speer – tysk nazist og arkitekt
 Victoria and Albert Museum – museum i London